Il doppio del torneo di tennis Madrid Tennis Grand Prix 1976, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitori Wojciech Fibak e Raúl Ramírez che hanno battuto in finale Bob Hewitt e Frew McMillan 4-6, 7-5, 6-3.

Teste di serie 

 Bob Hewitt /  Frew McMillan (finale)

 Wojciech Fibak /  Raúl Ramírez (Campioni)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Madrid Tennis Grand Prix 1976